Азизя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Азизян, Арамаис (род. 1978) — армянский футболист, вратарь.
 Азизян, Атык (Грагат) Гегамович (1899—1977) — партийный деятель, историк.
 Азизян, Вачик Алексанович (1932—2006) — бригадир аппаратчиков, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Азизян, Елена Атыковна (1931—1984) — филолог, поэт.
 Азизян, Ирина Атыковна (1935—2009) — российский искусствовед, архитектор, живописец.
 Азизян, Марина Цолаковна (род. 1938) — художник-постановщик.
 Азизян, Наполеон Суренович (1946—2020) — армянский политический деятель.
 Азизян, Цолак Левонович (1912—1990) — художник.